Conso puede hacer referencia a:

 Conso (mitología), en la mitología romana, dios protector de los cereales y los silos subterráneos.
 Conso (Villarino de Conso), lugar y parroquia del concello de Villarino de Conso, provincia de Orense, España.